A menzúra latin eredetű kifejezés, jelentése: ’mérték’. Különös jelentései a következők lehetnek:
 A kémiában:
 menzúra: kiöntésre kalibrált térfogatmérő eszköz a laboratóriumi technikában
 A zenében:
 menzúra: hangterjedelem, skálahosszúság; egy hangszer által megszólaltatható hangok frekvenciatartománya
 menzúra: az orgonasípok méretezése
 menzúra: húros hangszereken a húrok teljes rezgésre képes hossza (pl. gitárokon a felsőtől az alsó nyeregig)
 Hangok egymáshoz viszonyított időtartama (a régi hangjegyírásban)
 A sportban:
 menzúra: a vívók közötti távolság